Termenul de stilben (difeniletenă) se poate referi la unul dintre cei doi izomeri ai 1,2-difeniletenei:

 (E)-stilben (izomerul trans)
 (Z)-stilben (izomerul cis)

Vezi și
 Stilbenoizi, o clasă de compuși găsiți în plante